Golder ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin M. Golder (1891–1946), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Golder (1911–1990), britischer Bauingenieur
 Otto Golder (1903–1979), Schweizer Grafiker und Maler

Siehe auch:

 David Golder, Roman von Irène Némirovsky